Normannischer Stil steht für:

 Anglo-Normannische Architektur
 Normannisch-arabisch-byzantinische Kunst in Italien